Xal, abrigall o mocador que les dones poden portar sobre les espatlles 
 Xarxa d'Àrea Local
 Xarxa Audiovisual Local